La  peut désigner :
  (Allemagne)
  (Chine)
  d'infanterie (États-Unis)
  (Royaume-Uni)